Adelaide International 2022 refererer til flere artikler:
 Adelaide International 1 2022
 Adelaide International 2 2022